»Roberto Morales» puede referirse a:

Personajes 
 Roberto Morales (19??-), músico boliviano.
 Roberto Morales Erostarbe (1937-), ciclista español.
 Roberto Morales Manzanares (1958-), músico mexicano.
 Roberto Morales Ojeda (1967-), político cubano.